Horvátország
Dugopolje falu Gračac községben, Zára megyében
Dugopolje falu és község Split-Dalmácia megyében